

Toponyme 

 Bodie, ville fantôme américaine dans le comté de Mono, en Californie.
 Bodie Island, longue et étroite presqu'île qui forme la partie la plus septentrionale des Outer Banks de Caroline du Nord. On y trouve notamment :
 Le phare de Bodie Island ;
 Bodie Island Lifesaving and Coast Guard Station, une station de garde-côtes.
 Les Monts Bodie, une chaîne montagnes d'origine situées à cheval entre le comté de Mono en Californie et le comté de Mineral au Nevada (États-Unis).

Patronyme 

 Damien Bodie, un acteur australien.
 Troy Bodie, un joueur professionnel retraité de hockey sur glace canadien.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais